Lomonosov kan syfta på:

Michail Lomonosov – en rysk vetenskapsman (1711–1765). 
Namngivet efter honom är:
Lomonosov (stad) – f.d. Oranienbaum, en stad i Ryssland.
Lomonosov (månkrater) – en månkrater.
Lomonosov (krater på Mars) – en krater på Mars.
Lomonosovryggen – en undervattensbergskedja i Norra ishavet.

Se även
Moskvauniversitetet (Statliga moskvauniversitetet M.V. Lomonosov)